Мюнстер — власна назва.

Історія 
 Мюнстерське єпископство — князівство з центром у Мюнстері, Вестфалія.
 Мюнстерланд

Персоналії 
 Себастьян Мюнстер (1489—1552) — німецький вчений.

Топоніми

Мюнстер (Тіроль) — громада.

Мюнстер — місто у Вестфалії.

Мюнстер (кантон)

Інше 
 Мюнстер (сир) — м'який сир, що виготовляється з коров'ячого молока.